223 км, 223-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 223 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 459417.
 223 км — блок-пост, Латвийская железная дорога (Латвия). Код 113213.